

Гришкино — присілок, Козловський район, Чувашія
 Гришкино — село, Чаїнський район, Томська область